Greta Gerwig – regista, sceneggiatrice e attrice statunitense
 Herbert Alan Gerwig – wrestler statunitense
 Nate Gerwig – ex cestista statunitense